Derby kan syfta på:

 Derby (lagsport) – term inom lagsport för match mellan två eller flera lag från samma stad
 Derby (hästsport) - efter en tävling instiftad av Edward Smith-Stanley, 12:e earl av Derby 1779
 Derby County FC – ett engelskt fotbollslag
 BK Derby – en idrottsförening från Linköping bildad 1912
 Roller derby – en kontaktsport som utövas på rullskridskor
 Volkswagen Derby – en bilmodell

Personer 
Earl of Derby – en brittisk adelstidel, använd redan under 100-talet. Sedan 1485 har den burits av huvudmannen för ätten Stanley
 Thomas Stanley, 1:e earl av Derby (1435–1504), nominell kung på Isle of Man
 Edward Smith-Stanley, 14:e earl av Derby (1799–1869), brittisk premiärminister under 1800-talet
 Edward Stanley, 15:e earl av Derby (1826–1893), brittisk politiker, bland annat utrikesminister
 Frederick Stanley, 16:e earl av Derby (1841–1908), brittisk politiker, bland annat försvarsminister, guvernör över Kanada och donator av Stanley Cup
 Edward Stanley, 17:e earl av Derby (1865–1948), brittisk försvarsminister

Geografi

Antarktis

 Derby (ö),

Australien

 Derby, Western Australia, ort, Derby-West Kimberley, 
 Derby (ort i Australien, Tasmanien), Dorset,

Storbritannien

 Derbyshire (grevskap i Storbritannien), England,  
 Derby, en stad i East Midlands i England,  
 City of Derby – en enhetskommun och en unparished area i Derbyshire, England
 Derby (brittisk valkrets)
 Derby, Devon – en ort i Barnstaple, North Devon, Devon, England

Sydafrika 

 Derby (berg), Mpumalanga, Gert Sibande District Municipality,

USA

 Derby, Kansas, ort, Sedgwick County, 
 Derby (ort i USA, Ohio), Pickaway County, 
 Derby, Connecticut, ort, New Haven County, 
 Derby (ort i USA, Iowa), Lucas County, 
 Derby, Colorado, ort, Adams County, 
 Derby, Vermont – en kommun (town) i Orleans County i delstaten Vermont